Zischen steht für:
 Zischgeräusch
 Zischlaut, sprachliche Artikulationsart
 Auszischen, Missfallensbekundung

Siehe auch:

 Züschen